Selce se poate referi la:

În Albania:
 Selcë, localitate din Kelmend

În Croația:
 Selce, Croația, sat din cantonul Primorje-Gorski Kotar

În Slovacia:
 Selce, Banská Bystrica, comună din Districtul Banská Bystrica
 Selce, Krupina, comună din Districtul Krupina
 Selce, Poltár, comună din Districtul Poltár

În Slovenia:
 Dolenje selce, localitate din comuna Trebnje
 Gorenje selce, localitate din comuna Trebnje
 Selca, Železniki, localitate din comuna Železniki, anterior denumită Selce
 Selce, Lenart, localitate din comuna Lenart
 Selce, Litija, localitate din comuna Litija
 Selce, Lukovica, localitate din comuna Lukovica
 Selce nad Blanco, localitate din comuna Sevnica
 Selce, Pivka, localitate din comuna Pivka
 Selce pri Leskovcu, localitate din comuna Krško
 Selce pri Moravčah, localitate din comuna Moravče
 Selce pri Špeharjih, localitate din comuna Črnomelj
 Selce, Tolmin, localitate din comuna Tolmin
 Selce, Vojnik, localitate din comuna Vojnik
 Spodnje Selce, localitate din comuna Šmarje pri Jelšah
 Zgornje Selce, localitate din comuna Šentjur

Vezi și
 Selca
 Selțe